Az 1931–1932-es Nationalliga volt a 35. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Grasshoppers volt. A szezont a Lausanne Sports csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság